Традиционали́зм — мировоззрение или социально-философское направление, которое ставит в основу выраженную в традиции практическую мудрость, которую традиционалисты считают следствием многовекового доказанного опыта, или практического  разума; или контрреволюционные консервативно-реакционные идеи, представляющие собой идеологически оформленную защитную реакцию на отклонение культуры и социума от некоей идеализированной социокультурной модели, представляющей собою общий устойчивый порядок. Понятия традиционализма и консерватизма крайне близки, однако консерватизм не отрицает эволюционное развитие общества.

История развития 
Примитивный, дорефлективный традиционализм отличается практическим отсутствием противостоящей изменениям группы людей и связан с мифологическими представлениями о традиции. Появление идеологического, или рефлективного традиционализма связывают со временем Средневековья или с концом XVIII века, когда философами Просвещения были посеяны сомнения в традиционных истинах, и связывают с такими именами, как Жозеф де Местр, Луи Габриэль Бональд Амбруаз, Франсуа Рене де Шатобриан и Фабр д'Оливе.

Интегральный традиционализм 
Интегральный традиционализм — безальтернативно-сакральное философско-религиозное учение, критикующее современный мир и выявляющее во всех культурах и религиях логику единой интегральной Традиции, некогда существовавшей, но утраченной. Сформулировано французским мыслителем Рене Геноном в XX веке. К числу ярких представителей интегрального традиционализма принадлежат итальянский философ Юлиус Эвола, голландско-немецкий лингвист, археолог, этнограф, основатель Аненэрбе Герман Вирт (с оговорками), румынский этнограф и религиовед Мирча Элиаде (с оговорками), мыслители Титус Буркхардт, Фритьоф Шуон.

Основателя учения Рене Генона некоторые западные философы и социологи по степени радикализма сравнивают с Карлом Марксом, отмечая, однако, куда более глубокую критику современного мира во всех его проявлениях. Рене Генон оказал фундаментальное влияние на целый ряд современных политических, социальных и культурных течений, в том числе, на немецкий национал-социализм, особенно эзотерические течения СС (через Юлиуса Эволу и Германа Вирта), итальянский фашизм (через Юлиуса Эволу), европейское движение Новых правых (через Алена де Бенуа), итальянскую политологию, социологию и философию (через ).

Проявления 
Традиционализм характерен для политического реакционного движения. Для традиционного общества, как и для внутриконфессиональной ортодоксии характерны моноцентризм и авторитаризм.

Считается, что в искусстве традиционализм противостоит авангардизму. Однако, ряд традиционалистов (к примеру, Эвола) сочетали в своём творчестве авангардизм и традиционализм.

Для гендерного традиционализма характерен совершенно различный подход: встречается как классический среди современных консерваторов — патриархат, так и неординарный и экстравагантный матриархат, но среди глубоко погрузившихся в тему половой метафизики традиционалистов, чаще распространены идеи андрогината, не путать с андрогинностью. Несмотря на такое разнообразие, ни одна из этих конструкций в призме воззрений традиционалистов не сочетается с концепцией равных прав.

См. также 

 Консерватизм
 Обскурантизм
 Католики-традиционалисты
 Эгалитаризм
 Прогрессивизм
 Феминизм
 Неоевразийство

Примечания

Литература 

 Барбашин М. Ю. Столкновение традиционализма и постмодерна в современных этнополитических процессах транзитивного общества. // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008, Vol. 11, № 2, pp. 168–178.
 Дугин А.Г. Философия Традиционализма. — Серия: Новый Университет. — Москва: Арктогея-Центр, 2002. — 624 с. — ISBN 5-8186-0014-9.
 Носачёв П. Г. Интегральный традиционализм: между политикой и эзотерикой // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 4. С. 203-222.
 

Традиционализм
Социология
Философские направления и школы
Социальная философия
Политическая философия